BKS Stal Bielsko-Biała – polski klub sportowy
 BKS Stal Bielsko-Biała – polski klub piłkarski
 BKS Alupfor Bielsko-Biała – polski klub siatkarski kobiet
 BKS II Stal Bielsko-Biała – polski klub siatkarski kobiet
 Stadion Miejski w Bielsku-Białej – były stadion BKS Stal w Bielsku-Białej